Osoby noszące nazwisko „Stawarz”:
 Antoni Stawarz (1889-1955) – kapitan piechoty Wojska Polskiego 
 Stanisław Stawarz (1894-1940) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Aleksander Stawarz (1896-1941) – pułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Genowefa Migas Stawarz Rydz (ur. 1935) – florecistka, trenerka, olimpijka z Rzymu 1960
 Andrzej Stawarz (ur. 1950) – etnograf, historyk, muzealnik, regionalista
 Janusz Stawarz (ur. 1959) – piłkarz, były reprezentant Polski